Bundestagswahlkreis Hamm steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Bundestagswahlkreis Unna – Hamm
 Bundestagswahlkreis Hamm – Unna II